Geely Emgrand EC7 — переднеприводной среднеразмерный автомобиль, выпускаемый китайской автомобилестроительной компанией Geely с  2009 года. Выпускается в кузовах седан и пятидверный хетчбэк.

Разработка Emgrand EC7 началась в июле 2006 года и продолжалась в течение трёх лет. Партнёрами компании Geely по проекту выступили признанные лидеры в области проектирования и производства. Под капотом у Emgrand EC7 установлен 1,8-литровый бензиновый двигатель на 127 л.с. или 1.5-литровый бензиновый двигатель на 98 л.с., которые агрегатируются с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. В 2010 году автомобиль был представлен в кузове хетчбэк. В 2012 году на автомобиль стали устанавливать автоматическую коробку передач. В 2013 году была представлена электрическая версия, которая получила название Emgrand ЕС7-EV.

Автомобиль в максимальной комплектации укомплектован 8-ю подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов и системой распределения тормозных усилий, электростеклоподъёмниками всех дверей, центральным замком, электрорегулировкой зеркал, климат-контроль, передними и задними противотуманными фарами, дополнительным стоп-сигналом, гидроусилителем руля, задним парктроником, подогревом заднего стекла, противотуманными фарами, CD + MP3-плеером с аудиосистемой с шестью динамиками.

Модель производится как в Китае, так и в других странах, Уругвае, Украине и в России. Российское производство было основано на заводе Derways в Черкесске с 2009 по 2018 год, на данный момент модель не производится на территории РФ.

Безопасность 
Geely Emgrand EC7 стал первым китайским автомобилем, получившем четыре звезды EuroNCAP.

Следующие поколения 
Преемником модели Emgrand EC7 стал седан Emgrand 7 (FE-03). Первый рестайлинг состоялся в 2016 году, второй — в 2018 году.

Модель 2016 года получила обновлённый дизайн, а также новые двигатели: 1.5 л. мощностью 106 л.с. и 1.8 мощностью 129 л.с. Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также для версии с двигателем 1.8 л. предлагается вариатор.

Последняя версия модели Emgrand 7 принадлежит к третьему поколению автомобилей Geely. В России презентация модели и старт продаж состоялись в 2018 году. Для российского рынка модель оснащается рядным 4-цилиндровым двигателем с рабочим объёмом 1,8 л. с механической коробкой передач, либо вариатором. Размеры Emgrand 7 — 4631 x 1789 x 1479 мм, колёсная база составляет 2650 мм.

Примечания

Ссылки 

Emgrand EC7